de Slag bij Kijkduin in 1673
 de Slag bij Texel (1694)